Ekström – szwedzkie nazwisko
 Jan Ekström
 Mattias Ekström
 Roland Ekström